Nowa Wieś Lęborska un toponyme polonais signifiant « Nouveau village de Lęborska ». En Pologne il est porté par :
 la gmina de Nowa Wieś Lęborska (powiat de Lębork, voïvodie de Poméranie) ;
 le village de Nowa Wieś Lęborska, chef-lieu de cette gmina.